Cocotier est le nom donné en français à certaines plantes de la famille des Arecaceae :
 Cocotier, principalement Cocos nucifera, le cocotier cultivé
 Cocotier de mer ou Cocotier des Seychelles, l'espèce Lodoicea maldivica, un cocotier protégé
 Cocotier du Chili, l'espèce Jubaea chilensis

On parle aussi de cocotiers nains (Nains Jaune, Rouge de Malaisie, Nain Vert de Guinée équatoriale...) ou de grands cocotiers, ainsi que d'hybrides. Ce sont tous des variantes sélectionnées du cocotier cultivé (Cocos nucifera).

Botaniquement parlant, les cocotiers ne sont pas des arbres, mais des palmiers, sortes d'« herbes géantes » (ils ne possèdent pas de vrai bois au sens botanique)

Reconnaître les cocotiers

Notes et références

Voir aussi 
 Crabe de cocotier
 Noix de coco, Fibre de coco, Coprah, Lait de coco, Eau de coco

Flore (nom vernaculaire)